Arabat ist ein geographischer Name in der Ukraine und steht für

 Festung Arabat, Festung auf der Krim am Beginn der Arabat-Nehrung
 Arabat-Nehrung, Nehrung auf der Krim zwischen Sywasch und Asowschem Meer
 Arabat-Bucht, Meeresbucht des Asowschen Meeres